Beam Me Up kann stehen für:

Beam me up, Scotty!, ein geflügeltes Wort aus der Science-Fiction-Serie Raumschiff Enterprise (engl. Star Trek)
Beam Me Up Scotty (Mixtape), ein Mixtape der Rapperin Nicki Minaj
Beam me up, Scotty, die Autobiographie des Star-Trek-Darstellers James Doohan